Le nom Nana a été utilisé par plusieurs cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique.

 Ouragan Nana (1990), un ouragan de catégorie minimale qui n'a jamais menacé la terre ;
 Tempête tropicale Nana (2008), un faible cyclone de courte durée qui est restée en mer ;
 Ouragan Nana (2020), la quatorzième tempête le plus hâtivement lors d'une saison atlantique qui est devenu un ouragan de catégorie 1 juste avant de frapper le Belize.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme